Ellersbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Ellersbach (Lindlar), Ortsteil der Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Ellersbach (Gemeinde Schlierbach), Ort bei Schlierbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

Gewässer:
 Ellersbach (Krems), linker Zufluss der Krems bei Sautern, Gemeinde Schlierbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

 Ellersbach (Lehbach), rechter Zufluss des linkem Hauptstrang-Oberlauf Frohnbach des Lehbachs im Keller Stausee bei Kell am See, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Ellerbach
 Ellernbach